Flysjön (Flysjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flysjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun, 
Flysjö, sjö i Borås kommun,  (4,37 ha)
Flysjön, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (2,2 ha)
Flysjön (Ludvika socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Flysjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (22,3 ha)
Stora Flysjön, sjö i Älvdalens kommun, 
Flysjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (1,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn